Суяш «Чанки» Пандей (, ; род. 26 сентября 1962 года) — индийский актёр. После череды провалов в фильмах, где он играл главную роль, с начала 2000-х стал играть персонажей второго плана.

Биография 
Чанки начал карьеру в качестве инструктора в школе актёрского мастерства. Он дебютировал в кино будучи немного старше начинающих артистов таких как Акшай Кумар.
Его первым фильмом стал  1987 года с Дхармендрой в главной роли, вместе с Нилам Котхари. Кинопродюсер Рахладж Нихалани прочил ему успех и подписал с ним контракт на два фильма. В 1988 году Чанки сыграл роль друга главного героя в фильме  и получил за неё номинацию на Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана.

Он появился во многих успешных фильмах конца 1980-х — начала 1990-х. Однако многие из фильмов, в которых он сыграл главную роль, начиная с 1992 года, проваливались в прокате. Хитом стал только .

В начале 1990-х с связи с появлениями новых актёров, Чанки решил попытать счастья в соседней стране Бангладеш. Местные фильмы, где он сыграл главную роль, были успешными в прокате с 1995 по 1997 годы.

Чанки вернулся в Болливуд лишь в 2003 году, сосредоточившись на ролях второго плана.
В 2005 году Чанки сыграл злодея в фильме , который имел успех в прокате.
В 2010 году Чанки сыграл индийца итальянского происхождения «Aakhiri Pasta» в фильме «Полный дом», ту же роль он повтори в двух сиквелах (2012 и 2016).

Личная жизнь 
Женат на Бхавне. Имеет двух дочерей: Рису и Ананью. Его племянник Ахаан пошёл по стопам дяди, он тоже актёр, снялся в нескольких короткометражках и планирует сниматься на большом экране. Его дочь Ананья также пошла по стопам отца, дебютировав в фильме Student of the Year 2.

Фильмография

Примечания